

Codici 
 IDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Idre (Svezia)

Sigle 

 Imposta di Bollo